Rosenbluth ist der Familienname folgender Personen:
 Arianna W. Rosenbluth (1927–2020), US-amerikanische Physikerin und Informatikerin
 Gideon Rosenbluth (1921–2011), deutsch-kanadischer Ökonom und Professor
 Lennie Rosenbluth (* 1933), US-amerikanischer Basketballspieler
 Marshall Rosenbluth (1927–2003), US-amerikanischer theoretischer Physiker

Siehe auch:
 Rosenbluth-Index (nach G. Rosenbluth), Index für die absolute Konzentration auf Märkten
 Rosenblüth
 Rosenblueth
 Hans Rosenplüt(/Rosenblüth/Rosenblut) der Schnepperer (1400–1460)